

Самые кассовые фильмы 

 Цвет фона   обозначает фильмы, находящиеся в прокате.

Лидеры проката России и СНГ

Лидеры проката США

Фильмы, готовые к прокату в 2019 году

Январь — март

Октябрь — декабрь 

{| class="wikitable"
|+ «align=bottom» |
|- style="background:#b0e0e6; text-align:center;"
! colspan="2" | Премьера
! style="width:17%;"| Название
! style="width:16%;"| Студия
! style="width:10%;"| Режиссёр
! В ролях
! Жанр
! Прим.
|-
! rowspan="11" style="text-align:center;background:#ffa07a; textcolor:#000;" |ОКТЯБРЬ
! rowspan="3" style="text-align:center;" |3
|Джокер
|Warner Bros.
|Тодд Филлипс
|Хоакин Феникс
|фэнтези, боевик, криминал
|
|-
|Волшебник
|RSS Production
|Михаил Морсков
|Семён Трескунов, Максим Суханов, Ангелина Стречина, Ирина Купченко, Владимир Капустин
|комедия, драма
|
|-
|Эверест
|Universal Pictures, DreamWorks Animation, Pearl Studio
|Джилл Калтон
|Хлоя Беннет, Альберт Цай, Тензинг Норгай Трэйнор, Сара Полсон, Эдди Иззард, Джозеф Иццо, Цай Чинь, Мишель Вонг, Рич Дитль, Джеймс Хонг, Тревор Дивэлл, Фернандо Чиен
|боевик, фэнтези, приключения, комедия
|
|-
! rowspan="1" |10
|Гемини
|Paramount Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Skydance Productions
|Энг Ли
|Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Бенедикт Вонг, Клайв Оуэн
|фантастика, боевик, драма
|
|-
! rowspan="1" style="text-align:center;" |17
|Малефисента: Владычица тьмы
|Walt Disney Studios Motion Pictures, Roth Films
|Хоаким Роннинг
|Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Сэм Райли, Харрис Дикинсон, Имельда Стонтон, Джуно Темпл, Лесли Мэнвилл, Чиветел Эджиофор, Мишель Пфайффер
|семейный фильм, фэнтези, приключения
|
|-
! rowspan="3" |24
|Урфин Джюс возвращается
|студия «Мельница»
|Фёдор Дмитриев
|Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гороховская, Александр Быковский, Дмитрий Высоцкий, Сергей Дьячков, Андрей Лёвин
|Фэнтези, комедия, семейный фильм
|
|-
|Иные
|Престиж Кино
|Зак Липовски, Адам Б. Стейн
|Эмиль Хирш, Брюс Дерн, Аманда Крю
|триллер, фантастика
|
|-
|Zомбилэнд: Контрольный выстрел
|Columbia Pictures
Pariah
|Рубен Флейшер
|Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч, Розарио Доусон,Люк Уилсон, Томас Миддлдитч, Эван Джогиа, Дэн Эйкройд
|комедия,ужасы,
постапокалиптика
|
|-
! rowspan="3" style="text-align:center;" | 31
|Терминатор: Тёмные судьбы
|Paramount Pictures,Skydance Media,20th Century Fox,Lightstorm Entertainment,Tencent Pictures,
|Тим Миллер
|Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон
Диего Бонета, Наталия Рейес, Гэбриел ЛунаМаккензи Дэвис, Джуд Коллинз, Бред Азар
|фантастический боевик
|
|-
|Робо
|Централ Партнершип
|Сарик Андреасян
|Даниил Муравьёв-Изотов,
Владимир Вдовиченков,

Мария Миронова,

Константин Лавроненко,
|фантастическая драма
|
|-
|Семейка Аддамс
|Cinesite, The Jacjal Group, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Pictures
|Конрад Вернон, Грег Тирнан
|Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфхард, Ник Кролл, Бетт Мидлер, Эллисон Дженни
|Чёрная комедия, Семейный фильм
|
|-
! rowspan="12" style="text-align:center; background:thistle; textcolor:#000;" |НОЯБРЬ
! rowspan="2" |7
|Девятая
|
|Николай Хомерики
|Евгений Цыганов, Кая Скоделарио, Вилен Бабичев
|ужасы, триллер
|
|-
|Доктор Сон
|Warner Bros. Pictures
|Майк Флэнаган
|Юэн Макгрегор
|ужасы
|
|-
!12
|Леди и бродяга
|Walt Disney Pictures
|Чарли Бин
|Тесса Томпсон, Джастин Теру, Сэм Эллиотт, Эшли Дженсен, Жанель Монэ, Бенедикт Вонг, Кирси Клемонс, Томас Манн, Ивэтт Николь Браун
|семейный, мелодрама, комедия
|
|-
! rowspan="4" |14
|Ангелы Чарли||Columbia Pictures||Элизабет Бэнкс||Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Элизабет Бэнкс||боевик
|<center>
|-
|Стражи Арктики
|Open Road Films
|Аарон Вудли
|Джеймс Франко, Лори Холден, Джереми Реннер, Алек Болдуин, Анжелика Хьюстон
|компьютерная анимация
|
|-
|Идеальный пациент
|Капелла Фильм
|Микаэль Хофстрём
|Давид Денсик, Альба Аугуст, Сюзанн Рейтер, Йонас Карлссон, Магнус Роосманн
|триллер
|
|-
|Ford против Ferrari
|20th Century Fox, Chermin Entertainment
|Джеймс Мэнголд
|Кристиан Бейл, Мэтт Деймон, Джон Бернтал, Джош Лукас, Ноа Джюп
|биография, драма
|
|-
! rowspan="3" |21
|21 мост
|MWM Studios
Huayi Brothers AGBO
|Брайан Кирк
|Сиенна Миллер
Чедвик Боузман
Тейлор Китч
Дж. К. Симмонс
Стэфан Джеймс
|драма
триллер

детектив
|
|-
|Обратный отсчёт
|Boies/Schiller Film Group
Rickard Pictures
|Джастин Дек
|Энн Уинтерс, Элизабет Лэил, Питер Фачинелли, Талита Бейтман, Чарли МакДермотт
|Ужасы
Триллер
|
|-
|Аббатство Даунтон
|Perfect World Pictures, Focus Features, Carnival Films
|Майкл Энглер
|Хью Бонневилль, Лора Кармайкл, Мишель Докери, Джоан Фроггатт, Элизабет Макговерн, Мэгги Смит, Пенелопа Уилтон
|драма
|
|-
! rowspan="2" |28
|Достать ножи
|Lionsgate
|Райан Джонсон
|Дэниел Крейг
Крис Эванс
Джейми Ли Кёртис
|триллер
|
|-
|Холодное сердце 2||Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Animation Studios||Дженнифер Ли, Крис Бак||Кристен Белл, Идина Мензел, Джош Гэд
|мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный
|<center>
|-
! rowspan="19" style="text-align:center;background:#98fb98; textcolor:#000;" |ДЕКАБРЬ
! rowspan="1" |3
|Красный призрак
|АБС, Русская Фильм Группа
|Андрей Богатырёв
|Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черны, Михаил Горевой
|историческая драма
|
|-
! rowspan="6" |5
|Простой карандаш
|Кинологистика
|Наталья Назарова
|Надежда Горелова, Владимир Мишуков, Александр Доронин, Олеся Иванцова, Александр Кольчевский
|драма
|
|-
|Зверь
|Парадиз
|Ли Джон Сок
|Ли Сон Мин, Ю Джэмён, Чон Хеджин, Чхве Даниель, Ким Ходжон
|боевик, детектив, криминал, триллер
|
|-
|Война токов
|Кинокомпания Пионер
|Альфонсо Гомес-Рехон
|Кэтрин Уотерстон, Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Николас Холт, Майкл Шеннон, Таппенс Мидлтон, Мэттью Макфэдиен
|драма, биография, история
|
|-
|Сиротский Бруклин
|Warner Bros. Pictures, Class 5 Films, MWM Studios
|Эдвард Нортон
|Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Уильям Дефо, Алек Болдуин
|криминальная драма
|
|-
|Ржев
|Триикс Медиа
|Игорь Копылов
|Сергей Жаков, Иван Батарев, Олег Гаянов
|исторический фильм
|
|-
|Решала. Нулевые
|Фонд кино
|Жаргал Балдмацыренов, Александр Кузьминов
|Константин Озеров, Моисей Куртанидзе, Чингиз Аздаев, Жаргал Балдмацыренов
|боевик, драма, триллер
|
|-
! rowspan="3" style="text-align:center; " | 12
|Джуманджи: Новый уровень
|7 Bucks Productions / Matt Tolmach Productions / Hartbeat Productions / Columbia Pictures
|Джейк Кэздан
|Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан
|приключения, фантастика, фэнтези
комедия
|
|-
|Тайна Мосли
|MEGOGO Distribution
|Кирби Эткинс
|Кирби Эткинс, Люси Лоулесс, Джон Рис-Дэвис, Рис Дарби, Темуэра Моррисон
|мультфильм
|
|-
|Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2
|ТНТ, LEGIO FELIX
|Илья Куликов
|Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов, София Каштанова, Рина Гришина, Татьяна Бабенкова
|комедия
|
|-
! rowspan="3" |19
|Отверженные|Russian World Vision
|Ладж Ли
|Дамиен Боннар, Алексис Маненти, Джибрил Зонга, Жанна Балибар
|драма, экшн
|
|-
|Звёздные войны: Скайуокер. Восход|Lucasfilm
|Дж. Дж. Абрамс
|Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Иан Макдермид, Джон Бойега, Лупита Нионго
|космическая опера, фантастика, приключения
|
|-
|Чёрное Рождество|Blumhouse Productions, Divide/Conguer, Universal Pictures
|София Такал
|Имоджен Путс, Ализ Шэннон, Лили Донохью, Бриттани Оʼ Грэйди, Кэри Элвес
|фильм ужасов, триллер, детектив
|
|-
! rowspan="1" |21
|Фиксики против кработов|Аэроплан, Blitz Film
|Васико Бедашвили, Олег Ужинов
|Дмитрий Назаров, Нонна Гришаева, Лариса Брохман, Диомид Виноградов,
|мультфильм
|
|-
!24
|Камуфляж и шпионаж|Blue Sky Studios
|Ник Бруно

Трой Квон
|Том Холланд
Уилл Смит

Бен Мендельсон
|мультфильм
|
|-
! rowspan="3" |26
|Холоп|Yellow, Black & White
|Клим Шипенко
|Милош Бикович,Александра Бортич
|комедия
|
|-
|Иван Царевич и Серый волк 4|студия «Мельница»
|Дарина Шмидт, Константин Феокистов
|Никита Ефремов, Татьяна Бунина, Иван Охлобыстин, Александр Боярский, Михаил Боярский
|приключенчения
|
|-
|Союз спасения|Дирекция кино
|Андрей Кравчук
|Максим Матвеев, Иван Колесников, Антон Шагин, Дмитрий Паламарчук, Владислав Резник, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александр Устюгов, Сергей Колтаков, Максим Блинов
|исторический, военный, приключения
|
|-
|}

 Награды 

 Премия «Золотой глобус» 

76-я церемония вручения наград американской премии «Золотой глобус» состоялась 6 января 2019 года в отеле «Беверли-Хилтон», Лос-Анджелес, США. Ведущим церемонии выступили актёры Энди Сэмберг и Сандра О. Почётная награда имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа была вручена актёру Джеффу Бриджесу.
 Лучший фильм (драма): «Богемская рапсодия»
 Лучший фильм (комедия или мюзикл): «Зелёная книга»
 Лучший режиссёр: Альфонсо Куарон — «Рома»
 Лучшая мужская роль (драма): Рами Малек — «Богемская рапсодия»
 Лучшая женская роль (драма): Гленн Клоуз — «Жена»
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл): Кристиан Бэйл — «Власть»
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл): Оливия Колман — «Фаворитка»
 Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али — «Зелёная книга»
 Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
 Лучший сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли — «Зелёная книга»
 Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные»
 Лучший фильм на иностранном языке:  «Рома»

 Премия «Белый слон» 
21-я церемония кинопремии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» прошла 11 января в Доме кино в Москве.
 Лучший фильм: «Война Анны»
 Лучшая режиссёрская работа: Кирилл Серебренников — «Лето»
 Лучший фильм дебют: «Хрусталь»
 Лучший мужская роль: Евгений Цыганов — «Человек, который удивил всех»
 Лучшая женская роль: Марта Козлова — «Война Анны»
 Лучший мужская роль второго плана: Дмитрий Поднозов — «Сердце мира»
 Лучшая женская роль второго плана: Елена Коренева — «Ван Гоги»
 Лучший документальный фильм: «Акварель»
 Лучший сценарий: Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский — «История одного назначения»
 Приз молодых кинокритиков «Голос» — «Звоните ДиКаприо»

 Critics' Choice Movie Awards 
24-я церемония вручения наград премии Critics' Choice Movie Awards Ассоциацией телекинокритиков США и Канады прошла 13 января 2019 года в Калифорнии. Ведущим церемонии был американский актёр и музыкант Тэй Диггз.

 Лучший фильм: «Рома»
 Лучший режиссёр: Альфонсо Куарон — «Рома»
 Лучшая мужская роль: Кристиан Бэйл — «Власть»
 Лучшая женская роль: Гленн Клоуз — «Жена» и Леди Гага — «Звезда родилась»
 Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али — «Зелёная книга»
 Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
 Лучший актёрский состав: «Фаворитка»
 Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные»
 Лучший фильм на иностранном языке:  «Рома»

 Премия Гильдии продюсеров США 
30-я церемония вручения премии Гильдии продюсеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2018 год состоялась 19 января 2019 года в Голливуде.

 Лучший фильм: «Зелёная книга»
 Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные»

 Премия «Золотой орёл» 
17-я церемония вручения наград премии «Золотой орёл» состоялась 25 января 2019 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

 Лучший игровой фильм: «Война Анны»
 Лучший неигровой фильм: «Медведи Камчатки. Начало жизни»
 Лучший анимационный фильм: «Гофманиада»
 Лучшая режиссёрская работа: Алексей Федорченко за работу над фильмом «Война Анны»
 Лучший сценарий: Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский за сценарий к фильму «Истрия одного назначения»
 Лучшая мужская роль: Владимир Машков за роль в фильме «Движение вверх»
 Лучшая женская роль: Аглая Тарасова за роль в фильме «Лёд»
 Лучшая мужская роль второго плана: Кирилл Зайцев за роль в фильме «Движение вверх»
 Лучшая женская роль второго плана: Светлана Ходченкова за роль в фильме «Довлатов»
 Лучший зарубежный фильм в российском прокате: ,  «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

 Премия Гильдии киноактёров США 
25-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2018 год состоялась 27 января 2019 года в Лос-Анджелесе.

 Лучшая мужская роль: Рами Малек — «Богемская рапсодия»
 Лучшая женская роль: Гленн Клоуз — «Жена»
 Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али — «Зелёная книга»
 Лучшая женская роль второго плана: Эмели Блант — «Тихое место»
 Лучший актёрский состав: «Чёрная пантера»
 Лучший каскадёрский состав: «Чёрная пантера»

 Премия гильдия режиссёров Америки 

71-я церемония вручения премий Американской гильдии режиссёров за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2018 год состоялась 2 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.
 Лучший фильм: «Рома», реж. Альфонсо Куарон
 Лучший дебютный фильм: «Восьмой класс», реж. Бо Бернэм

 Кинофестиваль «Сандэнс» 

Кинофестиваль «Сандэнс-2019» прошёл с 24 января по 3 февраля в городе Парк-Сити, штат Юта, США, с показами в городах Солт-Лейк-Сити, Огден и на курорте Сандэнс штата Юта.
 Лучший американский художественный фильм: «Помилование»
 Лучший зарубежный художественный фильм:  «Сувенир: Часть 1»
 Лучший американский документальный фильм: «Нация одного ребёнка»
 Лучший зарубежный документальный фильм:  «Страна мёда»

 Премия BAFTA 

72-я церемония вручения наград британской премии «BAFTA» состоялась 10 февраля 2019 года в концертном зале Альберт-холл в Лондоне, Великобритания.
 Лучший фильм: «Рома»
 Лучший британский фильм: «Фаворитка»
 Лучший фильм на иностранном языке:  «Рома»
 Лучший режиссёр: Альфонсо Куарон — «Рома»
 Лучшая мужская роль: Рами Малек — «Богемская рапсодия»
 Лучшая женская роль: Оливия Колман — «Фаворитка»
 Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али — «Зелёная книга»
 Лучшая женская роль второго плана: Рэйчел Вайс — «Фаворитка»
 Лучший оригинальный сценарий: Дебора Дэвис, Тони Макнамара — «Фаворитка»
 Лучший адаптированный сценарий: Спайк Ли, Дэвид Рабинович, Чарли Вачтел, Кевин Уиллмотт — «Чёрный клановец»
 Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные»

 Берлинский кинофестиваль 

69-й Берлинский международный кинофестиваль проходил с 7 по 17 февраля 2019 года в Берлине, Германия. В основной конкурс вошло 16 лент. Жюри основного конкурса возглавляла французская актриса Жюльет Бинош.
 Золотой медведь: «Синонимы», реж. Надав Лапид (,,)
 Гран-при жюри (Серебряный медведь): «По воле божьей», реж. Франсуа Озон (, )
 Серебряный медведь за лучшую режиссёрскую работу: Ангела Шанелек, «Я была дома, но» (,)
 Серебряный медведь за лучшую мужскую роль: Ван Цзинчунь за «Прощай, сын мой» ()
 Серебряный медведь за лучшую женскую роль: Юн Мэй за «Прощай, сын мой» ()
 Серебряный медведь за лучший сценарий: Роберто Савиано, Клаудио Джованнези, Маурицио Брауччи за «Пираньи Неаполя» ()
 Серебряный медведь за выдающиеся художественные достижения: Томас Хардмейер и Расмус Видебак (операторы) за «Угоняя лошадей» (,,)

 Премия «Сезар» 

44-я церемония вручения наград премии «Сезар» за заслуги в области французского кинематографа за 2018 год состоялась 22 февраля 2019 года в концертном зале Плейель (Париж, Франция)
 Лучший фильм: «Опекунство»
 Лучший фильм на иностранном языке:  «Магазинные воришки»
 Лучший режиссёр: Жак Одиар, «Братья Систерс»
 Лучшая мужская роль: Алекс Лутц — «Ги»
 Лучшая женская роль: Леа Дрюкер — «Опекунство»
 Лучшая мужская роль второго плана: Филипп Катрин — «Непотопляемые»
 Лучшая женская роль второго плана: Карин Вьяр — «Щекотка»
 Лучший оригинальный сценарий: Ксавье Легран — «Опекунство»
 Лучший адаптированный сценарий: Андреа Бескон, Эрик Метайе — «Щекотка»

 Премия «Независимый дух» (Independent Spirit Awards) 
34-я церемония вручения премии «Независимый дух», ориентированной в первую очередь на американское независимое кино, за 2018 год состоялась 23 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.
 Лучший фильм: «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
 Лучший режиссёр: Барри Дженкинс, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
 Лучшая мужская роль: Итан Хоук — «Дневник пастыря»
 Лучшая женская роль: Гленн Клоуз — «Жена»
 Лучшая мужская роль второго плана: Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»
 Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
 Лучший сценарий: Николь Холофсенер, Джефф Уитти — «Сможете ли вы меня простить?»
 Лучший фильм на иностранном языке:  «Рома»

 Премия «Оскар» 

91-я церемония вручения наград американской премии «Оскар» состоялась 24 февраля 2019 года в театре «Долби», Лос-Анджелес, США. Ведущего у церемонии не было.

 Лучший фильм: «Зелёная книга»
 Лучший режиссёр: Альфонсо Куарон — «Рома»
 Лучшая мужская роль: Рами Малек — «Богемская рапсодия»
 Лучшая женская роль: Оливия Колман— «Фаворитка»
 Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али — «Зелёная книга»
 Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
 Лучший оригинальный сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли — «Зелёная книга»
 Лучший адаптированный сценарий: Чарли Вачтел, Дэвид Рабинович, Кевин Уиллмотт и Спайк Ли — «Чёрный клановец»
 Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные»
 Лучший фильм на иностранном языке:  «Рома»

 Премия «Ника» 

32-я церемония вручения наград премии Российской академии кинематографических искусств «Ника» состоялась 30 марта 2019 года в государственном театре «Русская песня»

 Лучший игровой фильм: «Война Анны»
 Лучший фильм стран СНГ и Балтии: «Хрусталь» ( Белоруссия)
 Лучшая режиссёрская работа: Кирилл Серебренников за работу над фильмом «Лето»
 Лучший сценарий: Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский за сценарий к фильму «Истрия одного назначения»
 Лучшая мужская роль: Алексей Серебряков за роль в фильме «Ван Гоги» и Евгений Цыганов за роль в фильме «Человек, который удивил всех»
 Лучшая женская роль: Марта Козлова за роль в фильме «Война Анны»
 Лучшая мужская роль второго плана: Юрий Кузнецов за роль в фильме «Человек, который удивил всех»
 Лучшая женская роль второго плана: Елена Коренева за роль в фильме «Ван Гоги»

 Московский международный кинофестиваль 

41-й Московский международный кинофестиваль прошёл в Москве с 18 по 24 апреля 2019 года. В основной конкурс вошли 13 картин, в том числе российские фильмы «Воскресенье» Светланы Проскуриной, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой и «Эпидемия. Вонгозеро» Павла Костомарова. Председателем жюри основного конкурса был южно-корейский режиссёр Ким Ки Дук. Главный приз кинофестиваля, «Золотой Георгий», получил фильм «Тренинг личностного роста» казахского режиссёра Фархата Шарипова.

 Каннский кинофестиваль 

72-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая 2019 года в Каннах, Франция. В основной конкурс вошли 21 картина. Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссёр, продюсер, сценарист Алехандро Гонсалес Иньярриту.
 Золотая пальмовая ветвь: «Паразиты», реж. Пон Чжун Хо ( Южная Корея)
 Гран-при: «Атлантика», реж. Мати Диоп ( Франция, Сенегал)
 Приз жюри: «Козодои», реж. Жулиано Дорнель, Клебер Мендонса Фильо ( Бразилия) и «Отверженные», реж. Ладж Ли ( Франция)
 Лучший режиссёр: Жан-Пьер и Люк Дарденны за «Молодой Ахмед» ( Бельгия)
 Лучший сценарий: Селин Сьямма за «Портрет девушки в огне» ( Франция)
 Лучшая мужская роль: Антонио Бандерос за «Боль и слава» ( Испания)
 Лучшая женская роль: Эмили Бичем за «Малыш Джо» ( Великобритания)

 «Кинотавр» 
30-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр-2019» проходил с 9 по 16 июня 2019 года в Сочи. Жюри возглавил актёр, режиссёр Константин Хабенский.

 Лучший фильм: «Бык», реж. Борис Акопов
 Лучший режиссёр: Александр Лунгин, «Большая поэзия»
 Лучший дебют: «Давай разведёмся», реж. Анна Пармас
 Лучшая мужская роль: Александр Кузнецов, «Большая поэзия»
 Лучшая женская роль: Виктория Толстоганова, «Выше неба»
 Лучшая операторская работа: Глеб Филатов, «Бык»
 Лучший сценарий: Анна Пармас, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова «Давай разведёмся»

 MTV Movie & TV Awards 
Церемония вручения кинонаград канала MTV состоялась 15 июня 2019 года в Санта-Монике. Ведущим стал американский актёр и музыкант Закари Ливай. Награда в категории «Признание поколения» была вручена актёру Дуэйну Джонсону.

 Лучший фильм года: «Мстители: Финал»
 Лучшая актёрская работа: Леди Гага — «Звезда родилась»
 Прорыв года: Ной Сентинео — «Всем парням, которых я любила раньше»

 Венецианский кинофестиваль 

76-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 28 августа по 7 сентября 2019 года в Венеции, Италия. В основной конкурс вошла 21 лента. Жюри основного конкурса возглавляла аргентинский режиссёр Лукресия Мартель.
 Золотой лев: «Джокер», реж. Тодд Филлипс ( США)
 Гран-при жюри: «Офицер и шпион», реж. Роман Полански ( Франция)
 Серебряный лев за режиссуру: Рой Андерссон, «О бесконечности» ( Швеция)
 Золотые Озеллы за лучший сценарий: Юньфань, «Дом 7 по Черри Лейн» ( Гонконг)
 Специальный приз жюри: «Мафия уже не та, что раньше», реж. Франко Мареско ( Италия)
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Лука Маринелли за фильм «Мартин Иден» ( Италия)
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Ариан Аскарид за фильм «Молитва во имя Бога» ( Франция)
 Приз Марчелло Мастрояни лучшему молодому актёру/актрисе: Тоби Уоллес, «Молочные зубы»'' ( Австралия)

Премия «Сатурн» 

45-я церемония вручения наград премии «Сатурн» за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов за 2018—2019 годы состоялась 13 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).
 Лучший научно-фантастический фильм: «Первому игроку приготовиться»
 Лучший фильм-фэнтези: «История игрушек 4»
 Лучший фильм ужасов: «Тихое место»
 Лучший триллер: «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»
 Лучший приключенческий фильм/экшн: «Миссия невыполнима: Последствия»
 Лучшая экранизация комикса: «Мстители: Финал»
 Лучший полнометражный мультфильм: «Человек-паук: Через вселенные»
 Лучший международный фильм: «Пылающий»
 Лучший независимый фильм: «Мэнди»
 Лучший режиссёр: Джордан Пил — «Мы»
 Лучшая мужская роль: Роберт Дауни мл. — «Мстители: Финал»
 Лучшая женская роль: Джейми Ли Кёртис — «Хэллоуин»
 Лучшая мужская роль второго плана: Джош Бролин — «Мстители: Война бесконечности»
 Лучшая женская роль второго плана: Зендея — «Человек-паук: Вдали от дома»
 Лучший сценарий: Брайан Вудс, Скотт Бек, Джон Красински — «Тихое место»

Кинофестиваль в Торонто 
44-й ежегодный международный кинофестиваль в Торонто (Канада) проходил с 5 по 15 сентября 2019 года

 Приз зрительских симпатий (1 место): «Кролик Джоджо», реж. Тайка Вайтити ( Германия,  США)
 Приз зрительских симпатий (2 место): «Брачная история», реж. Ноа Баумбак ( США)
 Приз зрительских симпатий (3 место): «Паразиты», реж. Пон Чжун Хо ( Южная Корея)

Премия Европейской киноакадемии 

32-я церемония континентальной премии Европейской академии кино состоялась 8 декабря 2019 года в Берлине.
 Лучший европейский фильм: «Фаворитка» (, )
 Лучший европейский режиссёр: Йоргос Лантимос — «Фаворитка» (, )
 Лучший европейский сценарист: Селин Сьямма — «Портрет девушки в огне» ()
 Лучший европейский актёр: Антонио Бандерас — «Боль и слава» ()
 Лучшая европейская актриса: Оливия Колман — «Фаворитка» (, )
 Лучшая европейская комедия: «Фаворитка» (, )

Примечания

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 Россия
 США
 Франция
 Великобритания